Scavolini Pesaro fu il nome commerciale assunto da due squadre sportive italiane di Pesaro sponsorizzate dall'industria manifatturiera di mobili Scavolini:

 Victoria Libertas Pallacanestro, che ebbe tale nome dal 1975 al 2013
 Robursport Volley Pesaro, squadra di pallavolo femminile che ebbe tale nome tra il 2003 e il 2013